Svetovno prvenstvo v deskanju na snegu je svetovno tekmovanje v deskanju na snegu, ki ga Mednarodna smučarska organizacija prireja od leta 1996. Od leta 1997 tekmovanje poteka vsaki dve leti.

Moški

Deskanje

Paralelni veleslalom

Paralelni slalom

Ženske

Paralelni slalom

Snežni kanal

Deskarski kros

Paralelni veleslalom

Grbine

Veleslalom

Slalom

Deskanje na snegu
Deskanje na snegu
Športne prireditve, ustanovljene leta 1996